Our Version of Events — дебютный студийный альбом шотландской певицы Эмели Санде, выпущен 13 Февраля 2012 года под лейблом Virgin Records. Несмотря на то, что Our Version of Events — её первый альбом, Санде активно работала в музыкальной индустрии с 2009 года. Наиболее заметными синглами являются «Diamond Rings» совместно с рэпером Chipmunk и «Never Be Your Woman» с рэпером Уайли. Альбом содержит музыку в жанрах соул и R&B. Санде начала работу над ним, когда ей было одиннадцать лет.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Великобритании
Альбомы — лауреаты премии MOBO